Blauwpoort (Dordrecht)
 Blauwpoort (Leiden)